

Малкоч () — село у повіті Тулча. Входить до складу комуни Нуферу.

Малкоч () — село у Яловенському районі.